Cratere Heaviside – cratere lunare
 Cratere Heaviside – cratere su Marte